Contea di Monroe o Monroe County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Monroe – Alabama
 Contea di Monroe – Arkansas
 Contea di Monroe – Florida
 Contea di Monroe – Georgia
 Contea di Monroe – Illinois
 Contea di Monroe – Indiana
 Contea di Monroe – Iowa
 Contea di Monroe – Kentucky
 Contea di Monroe – Michigan
 Contea di Monroe – Mississippi
 Contea di Monroe – Missouri
 Contea di Monroe – New York
 Contea di Monroe – Ohio
 Contea di Monroe – Pennsylvania
 Contea di Monroe – Tennessee
 Contea di Monroe – Virginia Occidentale
 Contea di Monroe – Wisconsin